Soller Bach und Sollerbach sind Gewässernamen im Landkreis Cham, Bayern:

 Soller Bach (Gruberbach), rechter Zufluss des Gruberbachs (zum Weißen Regen) nach Matzelsdorf, Stadt Bad Kötzting
 Sollerbach (Weißer Regen), linker Zufluss des Weißen Regens nahe Sommerau, Gemeinde Lohberg